B59 ou B-59 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 B-59, un sous-marin soviétique.

Médecine 
 Pneumocystose, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Route
  Bundesstraße 59, une route fédérale allemande reliant Mönchengladbach à Cologne.

Transports en commun
 Mauri B59 Ansaldo, un trolleybus italien ;
 Volvo B59, un châssis d’autobus fabriqué par Volvo.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres